São Julião ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 São Julião (Gouveia), Gemeinde im Concelho de Gouveia
 São Julião (Portalegre), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Portalegre
 São Julião (Setúbal), Gemeinde im Concelho de Setúbal
 São Julião (Valença), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valença
 São Julião (Figueira da Foz)
 São Julião de Montenegro
 São Julião de Palácios
 São Julião dos Passos
 São Julião do Tojal

São Julião ist der Name mehrerer Gemeinden Brasilien:
 São Julião (Piauí)